Zybuliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Zybuliwka (Kamjanez-Podilskyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj
 Zybuliwka (Trostjanez), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez
 Zybuliwka (Welyka Mychajliwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka